Audi A8 (D5) — четвёртое поколение Audi A8. Дебютировало 11 июля 2017 года. Оно базируется на той же платформе Volkswagen Group MLB (обозначение кузова 4N), что и предыдущая модель.

Прототипом автомобиля является концепт-кар Audi Prologue. Флагманский седан получил усовершенствованные системы и оборудование, а также функции автопилота Traffic Jam Pilot. Также был представлен на Франкфуртском автосалоне 2017.

С конца 2021 года автомобиль продаётся в Китае под названием Horch Founders Edition. Конкурентом модели является Mercedes-Benz W223. Также автомобиль прошёл рестайлинг.

Двигатели

Бензиновые двигатели

Дизельные двигатели

После фейслифтинга

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Audi A8 D5

A8 D5
Автомобили с кузовами из алюминия